«Ноев ковчег» () — американский художественный фильм 1928 года. Снят по мотивам библейского сюжета о Всемирном потопе.

В массовке играли молодые Джон Уэйн и Энди Дивайн.

Несмотря на то, что 135-минутная версия фильма больше не существует, частично фильм был восстановлен киноархивом Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе. Восстановленная версия длится 100 минут и была выпущена на лазерном диске в октябре 1993 года. 135 минутная версия хранилась в киноархиве - лишь до того момента, когда в 1957 году фильм был обрезан до 77 минут и затем переиздан от кинокомпании: Dominant Pictures.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Фильмы о Ноевом ковчеге
Фильмы-катастрофы США
Фильмы США 1928 года
Фильмы Warner Bros.